«Либертэ» () — второй корабль в серии французских эскадренных броненосцев типа «Демократи». «Либертэ» был заложен в ноябре 1902, спущен на воду в 1905 году, достройка на плаву закончена в марте 1908 года. 
Вступил в состав флота в марте 1908, спустя год после революционного британского линкора Дредноут.

После её ввода в действие Liberté назначили на французский средиземноморский флот.

Корабль прослужил только три с половиной года. В сентябре 1911 года на броненосце, пришвартованном в Тулоне, произошел мощный взрыв боеприпасов. При взрыве погибло приблизительно 250 членов экипажа (204 убитых и 184 раненых), и корабль был полностью разрушен и затонул.  
«Либертэ» остался в гавани до 1925 года, после чего был поднят и отправлен на лом.

Ссылки 
 Гибель морских богов. Как связаны взрывы броненосцев «Йена» и «Либертэ» с трагедией линкора «Императрица Мария»  // Лента. Ру, 23 октября 2019

Литература

Примечания 

Кораблекрушения 1911 года
Корабли, затонувшие в результате внутреннего взрыва